Lignerolles puede referirse a: 

 Lignerolles, comuna francesa situada en Allier.
 Lignerolles, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Lignerolles, comuna francesa situada en Eure.
 Lignerolles, comuna francesa situada en Indre.
 Lignerolles, comuna francesa situada en Orne.